

Anatomia 
 Osso
 Ossicini – ossi dell'orecchio medio
 Ossi oracolari – pezzi di osso animale

Geografia 
 Ossi – comune italiano della provincia di Sassari, in Sardegna
 Ossimo – comune italiano della provincia di Brescia, in Lombardia

Musica 
 Ossi Duri – gruppo musicale italiano

Cinema 
 Il diario di Ossi – cortometraggio muto del 1917 diretto da Ernst Lubitsch
 Un problema di ossi – film del 1940 diretto da Jack Kinney

Persone 
 Stefano Ossi – giocatore di curling italiano
 Ossi Oswalda – attrice tedesca

Chimica e medicina 
 Ossicodone – Oppioide agonista
 Ossi-idrossidi di ferro – composti chimici

Altro 
 Gruppo degli ossi-anfiboli – gruppo di minerali
 Cannello ossi-acetilenico – procedimento di saldatura
 Ossi di seppia – raccolta poetica